Uzdzenski rajon (ryska: Узденский райо, vitryska: Уздзенскі раён) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Minsks voblast